Piotr Antoni Drzewiecki – podkomorzy krzemieniecki, podstoli wołyński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Piotr Drzewiecki (1838-1868) – polski lekarz, powstaniec styczniowy
 Piotr Drzewiecki (1865-1943) – polski inżynier, prezydent Warszawy
 Piotr Drzewiecki (ur. 1950) – polski piłkarz, reprezentant kraju
 Piotr Drzewiecki (ur. 1977) – polski medioznawca